Municipio de Lick Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Lick Creek (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Little River.
 Municipio de Lick Creek (condado de Davis, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Davis.
 Municipio de Lick Creek (condado de Van Buren, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Van Buren.
 Municipio de Lick Creek (Misuri), un municipio ubicado en el condado de Ozark.